Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2006 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

ЦСКА (Москва)

Спартак (Москва)

Локомотив (Москва)

Зенит (Санкт-Петербург)

Рубин (Казань)

Москва

Луч-Энергия (Владивосток)

Томь (Томск)

Спартак (Нальчик)

Крылья Советов (Самара)

Сатурн (Раменское)

Ростов (Ростов-на-Дону) 

* Походу чемпионата стадион «Олимп-21 Век» был переименован в «Олимп-2»

Амкар (Пермь)

Динамо (Москва)

Торпедо (Москва)

Шинник (Ярославль)

Ссылки 
 Официальный сайт РФПЛ
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица

Составы
Списки футболистов России по сезонам